В статье приведён список моделей диапроекторов, выпускавшихся в СССР, производителя и формата кадра.

 Протон 350
 Свет ДТ-2М
 Свитязь-авто
 Сказка
 Спутник
 Спутник-2
 Ф-3
 Ф49
 Ф64
 Ф68
 Ф-7
 Ф75
 Ф75-1М
 ФД
 ФД-2
 ФД-2М
 ФГК-49
 ФМД-1
 ФП-3
 Школьный
 Экран
 Экран-3
 Экран-3-универсал
 Экран-6-универсал
 Этюд
 Этюд-2
 Этюд-2С
 Этюд-Стерео — предназначен для проецирования стандартных стереоскопических диапозитивов, включая снятые при помощи фотоаппарата того же производителя «ФЭД-Стерео». Метод разделения стереоканалов аналогичен используемому в современных кинотеатрах, очки с поляризаторами входят в комплект.

Примечания 

Техника СССР
Проекторы
Диапроекция